Beadell steht für:
 Len Beadell (1923–1995), australischer Landvermesser und Straßenbauer
 (3161) Beadell, Asteroid des Hauptgürtels